Les Internationaux du Japon sont un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier II, se dispute du 20 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Conchita Martínez et Patricia Tarabini.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Internationaux du Japon
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Tokyo
Sport au Japon en 1999
Tennis en septembre 1999